Ołena Anatolijiwna Małynowska, ukr. Олена Анатоліївна Малиновська (ur. 5 marca 1953 w Kijowie) – ukraińska historyczka, doktor nauk. Zajmuje się migracją i polityką migracyjną.

Życiorys 

Ukończyła Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (1975). W latach 1978-1991 pracowała w Instytucie Zagranicznych Społecznych i Gospodarczych Problemów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Po 1991 pracowała m.in. w Ministerstwie Gospodarki Ukrainy.

Autorka ponad 200 publikacji naukowych, w tym 13 monografii (7 we współautorstwie). Główna pracowniczka naukowa Narodowego Instytutu Badań Strategicznych.

Zasłużona działaczka w dziedzinie nauki i techniki Ukrainy (2011).

Monografie 
Własnego autorstwa

 Міграція та міграційна політика в Україні, 1997
 Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми, 2003
 Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями, 2004
 Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС, 2004
 Турки-месхетинцы в Украине: этно-социологический очерк, 2006
 Міграція та міграційна політика, 2010

Współautorstwo

 Чужие среди чужих: положение иностранных рабочих в странах Западной Европы, 1990
 Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії, 1997
 Трудовая миграция в Украине: социально-экономический аспект, 2003
 ”Нетрадиційні іммігранти” у Києві, 2003
 „Нетрадиційні” іммігранти у Києві: сім років потому, 2009
 Украинская Греция»: причины, проблемы, перспективы (по результатам опроса трудовых мигрантов), 2010
 Проблемы реинтеграции и возвращения трудовых мигрантов из ЕС в страны програничья, 2012

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Kijowskiego
Ludzie urodzeni w Kijowie
Ukraińscy historycy
Urodzeni w 1953